Campionatul African de Handbal Feminin pentru Tineret din 2019 a fost a XXVI-a ediție a turneului organizat de Confederația Africană de Handbal și s-a desfășurat la Niamey, în Niger, între 5 și 14 septembrie 2019. La competiție au luat parte nouă echipe naționale din Africa.

Sălile 
Toate partidele s-au desfășurat în Palais du 29 Juillet (Palatul „29 iulie”) din Niamey.

Faza grupelor 
Selecționatele naționale au fost trase la sorți în două grupe preliminare, prima grupă având patru echipe, iar cea de-a doua cinci echipe. Tragerea la sorți a avut loc la sediul Confederației Africane de Handbal (CAHB) de la Abidjan, Côte d’Ivoire, pe 14 august 2019. În urma tragerii la sorți au rezultat grupele de mai jos.

Programul de mai jos respectă Ora Africii Occidentale (UTC+1).

Grupa A

|}

Grupa B

|}

Cele două partide au fost programate inițial pentru data de 6 septembrie, dar au fost reprogramate din cauza intemperiilor care au afectat capitala Niamey.

Fazele eliminatorii 
Semifinalele și finalele

Locurile 5–8

Semifinalele pentru locurile 5–8

Meciul pentru locul 7

Meciul pentru locul 5

Semifinalele

Finala mică

Finala

Clasament final 
Conform Confederației Africane de Handbal:

Note

Legături externe 
 Pagina oficială a Confederației Africane de Handbal

2019 în Niger
2019 în handbal
Campionatul African de Handbal Feminin pentru Tineret
Handbal în Niger